Boğazlıyan (district), een Turks district in de provincie Yozgat
 Boğazlıyan (stad), de hoofdplaats van het Turkse district Boğazlıyan